Гюнтер Нетцер — німецький футболіст, півзахисник.
 Еріка Нетцер — австрійська спортсменка-лижниця.
 Філіпп Нетцер — австрійський футболіст.
Прізвища